IOC — аббревиатура.

 IoC — инверсия управления, принцип объектно-ориентированного программирования.
 IOC — индийская нефтегазовая компания.
 IOC — Международный орнитологический конгресс, проводимый Международным союзом орнитологов.
 IOC — Международный олимпийский комитет.
IoC — индикатор компрометации (термин информационной безопасности)